Güngerich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Güngerich (1894–1966), deutscher Politiker
 Frederick Peter Guengerich, US-amerikanischer Biochemiker
 Gustav Güngerich (1872–1945), deutscher Reichsgerichtsrat
 Rudolf Güngerich (1900–1975), deutscher Klassischer Philologe